Мера́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 130 км на схід від Бордо, 45 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 256 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 578,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
Народились
 Крістоф де Бомон (1703—1781) — французький ієрарх, єпископ Байонни, архієпископ В'єнна, архієпископ Парижа та герцог де Сен-Клу.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Мераль 
 Мераль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мераль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь